Peron désigne notamment :
 Le Peron,  rivière française du département de l'Aisne, sous-affluent de la Seine.